Fan kan som auktorsförkortning betyda:

 Qing-Hai Fan
 Tsang-How Fan
 Ximei Fan
 Xiao-Ling Fan

Robotskapade auktorsförkortningar